Генерал-майор Саад Маан Ибрагим Джассим аль-Мусави (; , г. Багдад, Ирак), Директор департамента средств массовой информации, министерство внутренних дел, 2011–2018 годы, директор департамента по связям и информации.

Образование 
 Бакалавр искусств английского языка - Университетский колледж Аль Турат - Багдад 1994
 Высший диплом полицейских наук, Высший институт офицеров внутренней безопасности, Багдад, 1995
 Бакалавр, Медиа, Медиа колледж, Университет Багдада 2001
 Магистр, Медиа, Колледж СМИ, Университет Багдада, диссертация под названием «Мониторинг СМИ и демократизация в Ираке» 2007
 Кандидат наук. СМИ, Колледж СМИ, Багдадский университет, диссертация под названием «Роль
 Телевидение в распространении культуры прав человека, опрос для заключенных в иракских тюрьмах "2011

Должность 
 Секретарь министра внутренних дел, министерство внутренних дел, канцелярия министра, 2003–2004 годы
 Секретарь Генерального инспектора Министерства внутренних дел 2004 - 2005
 Директор Управления информации и по связям с общественностью, Министерство внутренних дел, Генеральный инспектор Управления 2005 - 2006
 Сотрудник по внешним связям МВД, УВД 2006 г.
 Сотрудник отдела планирования и статистики Главного управления дорожного движения Министерства внутренних дел 2007
 Сотрудник по правам человека, Главное управление внутренних дел и безопасности, Южный офис 2007
 Заместитель директора Департамента по правам человека, Министерство внутренних дел 2007
 Директор департамента СМИ Главного управления внутренних дел и безопасности с 2008 года, помимо его обязанностей в Департаменте по правам человека.
 Директор департамента СМИ, Министерство внутренних дел 2011. 2018.
 Директор по связям с общественностью, Министерство внутренних дел

Примечания 

Военные Ирака